Хирурги́ческие пи́лы — хирургические инструменты, используемые для распиливания костей при ампутации, в костной пластике (остеосинтезе). Действие распила основано за счёт возвратно-поступательных движений пилы с кромкой из множества заострённых клиньев. Заострённые клинья попарно отогнуты в разные стороны на небольшое расстояние (разводка пилы). В хирургии используют листовые, дуговые и проволочные пилы.

Описание 
Рабочая часть пилы бывает листовой (плоская) или проволочной (лезвие в виде трёх-четырёх витков стальной проволоки). Рукоятка, для удержания полотна, бывает в виде рамки, Т-образной конструкции. Чтобы придать рабочей части жёсткость, на её кромку помещают П-образную направляющую.

Виды пил 
Выделяют следующие виды хирургических пил:
 пила Лангенбека — имеет относительно узкое лезвие;
 пила сагитальная (осциллирующая);
 пила Уэйза — имеет относительно широкое лезвие;
 пила Джильи — имеет проволочное лезвие с зубцами небольшой высоты;
 пила Оливекрона — имеет проволочное лезвие с выраженными зубцами;
 носовая пила Воячека — имеет рукоятку, соединительную шейку и лезвие; применяется в оториноларингологической хирургии для распиливания тонких костей носа.

Примечания 

Хирургические инструменты
Пилы